Waterproof (engl. für „wasserdicht“ oder „Regenmantel“) steht für:

 Waterproof (2019), deutsch-jordanischer Dokumentarfilm

Waterproof (Terrebonne Parish), Kleinstadt im US-Bundesstaat Louisiana im Bezirk Terrebonne Parish 
Waterproof (Tensas Parish), Kleinstadt im US-Bundesstaat Louisiana im Bezirk Tensas Parish

Siehe auch:
Wasserdichtigkeit